Ка́мень, приро́дный ка́мень () — твёрдая неметаллическая горная порода, или её кусок.

Камни в строительстве 

Самые распространённые виды минералов и горных пород в виде строительных и отделочных камней:

 Гранит — природный камень магматического происхождения, который состоит из кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата и слюд. Цветовая гамма: серый, красный, бордово-красный, красно-розовый, розовый, коричнево-красный, серо-зелёный, черно-зелёный с крупными светлыми вкраплениями. Одна из самых плотных, твёрдых и прочных пород. Используется в строительстве в качестве облицовочного материала.
 Известняк и доломит — природный камень осадочного происхождения, белого цвета, известняк состоит из карбоната кальция (кальцита), химический состав доломита — CaCO•MgCO.
 Мрамор — метаморфическая горная порода, образованная перекристаллизацией из­вест­ня­ков, до­ло­ми­тов, мер­ге­лей и некоторых других осадочных пород. легко поддаётся обработке, в том числе полировке, поэтому применяется для изготовления художественных изделий и для отделочных работ в строительстве. Из-за слабой устойчивости нежелательно применение мрамора там, где он будет подвергаться механическим или химическим (например атмосферным) воздействиям.
 Песчаник — природный камень осадочного происхождения, состоящий в основном из частиц кварца. Цветовая гамма: жёлтые, жёлто-коричневые, серые, серо-зелёные природные оттенки.
 Кварцит — природный камень, который относится к метаморфическим горным породам, состоящим в основном из кварца и слюды. Цветовая гамма: серо-зелёные и жёлто-коричневые природные оттенки, с серебристыми вкраплениями слюды.
 Кварцито-песчаник — натуральный камень, монолит осадочного происхождения, породообразующим минералом которого является кварц. Цветовая гамма: жёлтые, бежевые, серые природные оттенки с ярко выраженным рисунком.
 Сланец — обобщённое название различных горных пород с параллельной слоистостью и способностью расщепляться на отдельные пластины; природный камень темно-зелёного, серого, коричневого, жёлтого, красного и др. оттенков.
 Порфир — природный камень, который относится к мелкокристаллической магматической горной породе с крупными включениями кристаллов кварца. Цветовая гамма: тёмно-красные, коричневые природные оттенки, с чёрными вкраплениями.
 Оникс является декоративно-поделочным камнем. У этого камня необычная расцветка, красивые и тонкие полоски придают ему необычную красоту.

Природный камень является одним из древнейших материалов, используемых людьми для строительства домов, мостов или облицовки фасадов. Благодаря красоте, прочности и долговечности природный камень может стать украшением дворцов, храмов, усадеб или обычных домов.

В современном строительстве чаще всего натуральные камни используют при внешней и внутренней облицовке зданий. Для внутренней облицовки используют специальные мраморные или гранитные обои. Сочетание мозаичных рисунков и узорчатых структур придают внешнему виду красоту и богатство. Природный камень износостоек, морозоустойчив и почти не впитывает влагу.

Священные камни 

Различные народы почитали камни или пользовались ими как орудиями духовного воздействия, как средоточием энергии, особой силы, призванной защитить их самих или их мертвецов.

См. также 

 Драгоценные камни
 Синий камень
 Скунский камень
 Чёрный камень
 Алатырь-камень
 Краеугольный камень
 Каменная баба
 Каменный корабль
 Каменный ящик
 Каменный век
 Эрратические валуны
 Галька
 Побиение камнями
 Окаменелость
 Мочекаменная болезнь

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Ожегов С. И. Камень // Толковый словарь Ожегова
 Камень // Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Облицовочные материалы
Природный камень